Покрвеник је насеље у Србији у општини Тутин у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 245 становника.

Демографија 
У насељу Покрвеник живи 173 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 30,2 година (29,0 код мушкараца и 31,4 код жена). У насељу има 54 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 5,11.

Ово насеље је великим делом насељено Бошњацима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Тутину
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији